A 661-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest (Népliget) és Makád között közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarvégállomás||39
|align=left|
|-
|∫|| (csak leszállás céljából)||38
|align=left|
|-
|∫|| Budapest, Közvágóhíd (Kvassay Jenő út)(csak leszállás céljából)||37
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Koppány utca(csak felszállás céljából)||∫
|
|-
|2|| Budapest, Timót utca / Soroksári út||36
|align=left|
|-
|3|| Budapest, Pesterzsébet felső||35
|align=left|
|-
|4|| Budapest, Pesterzsébet vasútállomás||34
|align=left|
|-
|5||Budapest, Festékgyár||33
|align=left|
|-
|6|| Budapest, Soroksár, Hősök tere||32
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|7|| Dunaharaszti, HÉV-állomás||31
|align=left|
|-
|8|| Dunaharaszti, Nádor utca||30
|align=left|
|-
|9|| Taksony, községháza||29
|align=left|
|-
|10|| Taksony, Forrás üdülő||28
|align=left|
|-
|(+1)|| Sporttelep*||(+11)
|align=left|
|-
|(+2)|| Szigethalom, Taksony-híd*||(+10)
|align=left|
|-
|(+3)|| Szigethalom, Újtelep*||(+9)
|align=left|
|-
|(+4)|| Szigethalom, Bucka Gyöngye*||(+8)
|align=left|
|-
|(+5)|| Autógyár, III. számú kapu*||(+7)
|align=left|
|-
|(+6)|| Szigethalom, autóbusz-állomás*||(+6)
|align=left|
|-
|(+7)|| Autógyár, III. számú kapu**||(+5)
|align=left|
|-
|(+8)|| Szigethalom, Bucka Gyöngye*||(+4)
|align=left|
|-
|(+9)|| Szigethalom, Újtelep*||(+3)
|align=left|
|-
|(+10)|| Szigethalom, Taksony-híd*||(+2)
|align=left|
|-
|(+11)|| Sporttelep*||(+1)
|align=left|
|-
|11|| Autógyári elágazás||27
|align=left|
|-
|12|| Naprózsa lakópark||26
|align=left|
|-
|13|| Dunavarsány, bejárati út||25
|align=left|
|-
|14|| 30-as km kő||24
|align=left|
|-
|15|| Majosházai elágazás*||(+8)
|align=left|
|-
|(+1)|| Majosháza, temető*||(+7)
|align=left|
|-
|(+2)|| Majosháza, művelődési ház*||(+6)
|align=left|
|-
|(+3)|| Majosháza, Széchenyi sétány*||(+5)
|align=left|
|-
|(+4)|| Majosháza, rév állomás*||(+4)
|align=left|
|-
|(+5)|| Majosháza, Széchenyi sétány*||(+3)
|align=left|
|-
|(+6)|| Majosháza, művelődési ház*||(+2)
|align=left|
|-
|(+7)|| Majosháza, temető*||(+1)
|align=left|
|-
|(+8)|| Majosházai elágazás*||23
|align=left|
|-
|16|| Áporkai elágazás||22
|align=left|
|-
|(+1)|| Áporka, szikvízüzem*||21
|align=left|
|-
|(+2)|| Áporka, községháza*||20
|align=left|
|-
|(+3)|| Áporka, Petőfi Sándor utca*||19
|align=left|
|-
|(+4)|| Áporka, autóbusz-forduló*||18
|align=left|
|-
|(+5)|| Áporka, bejárati út*||∫
|align=left|
|-
|17|| Kiskunlacháza, autóbusz-forduló||17
|align=left|
|-
|18|| Kiskunlacháza, Védgát utca||16
|align=left|
|-
|19|| Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás||15
|align=left|
|-
|20|| ||14
|align=left|
|-
|21|| Kiskunlacháza, Miska Csárda||13
|align=left|
|-
|22|| Kiskunlacháza, ráckevei elágazás||12
|align=left|
|-
|23|| Kiskunlacháza, szociális otthon||11
|align=left|
|-
|24|| Peregi hídfő||10
|align=left|
|-
|25|| Ráckeve, hídfő||∫
|align=left|
|-
|26|| Ráckeve, Szent István tér||9
|align=left|
|-
|27|| Ráckeve, Bercsényi utca||8
|align=left|
|-
|28|| Ráckeve, Becsei út||7
|align=left|
|-
|29|| Ráckeve, autóbusz-forduló||6
|align=left|
|-
|30|| Szigetbecse, Makádi út felső||5
|align=left|
|-
|31|| Szigetbecse, Makádi út alsó||4
|align=left|
|-
|32|| Kertészeti Egyetem Tangazdaság||3
|align=left|
|-
|33|| Makád, Dózsa György tér||2
|align=left|
|-
|34|| Makád, Táncsics utca 8.||1
|align=left|
|-
|35|| Makád, községházavégállomás||0
|align=left|
|}
* Szigethalomra, Majosházára és Áporkára nem tér be minden járat.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szigethalom autóbuszvonalai
Kiskunlacháza autóbuszvonalai
Ráckeve autóbuszvonalai
Dunaharaszti autóbuszvonalai
Budapest IX. kerületének közlekedése
Budapest XX. kerületének közlekedése
Budapest XXIII. kerületének közlekedése
Dunavarsány autóbuszvonalai
Majosháza autóbuszvonalai
Áporka autóbuszvonalai
Taksony autóbuszvonalai